De kalender voor de 100 meter vrouwen tijdens de wereldbeker schaatsen 2004/2005 zag er als volgt uit:

Podia

Eindstand 

- = geen deelname
0 = geen punten

Vrouw 0100
2004/2005